Municipio de Old Fields puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Old Fields (condado de Ashe, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ashe.
 Municipio de Old Fields (condado de Wilson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wilson.